Prescottia kan syfta på:

 Prescottia (djur) – ett släkte av insekter
 Prescottia (växter) – ett släkte av växter